Бенуе може стосуватися:

 Бенуе —  річка в Західній Африці (бере початок у Камеруні, більша частина на території Нігерії), ліва притока Нігеру. 
 Бенуе — штат у Нігерії.
 Бенуе — департамент у Камеруні.